Койуэко () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 7230 человек (2002).   Город и коммуна входит в состав провинции Ньюбле и области Био-Био.

Территория коммуны — 1776,6 км². Численность населения — 24 532 жителя (2007). Плотность населения — 13,81 чел./км².

Расположение 
Город  расположен в 111 км восточнее административного центра области — города Консепсьон и в 50 км восточнее административного центра провинции — города Чильян.

Коммуна граничит:
 на севере — с коммуной Сан-Карлос
 на северо-востоке — с коммуной Сан-Фабиан
 на юго-востоке — с коммуной Неукен (Аргентина)
 на юго-западе — с коммуной Пинто
 на западе — с коммуной Чильян

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики,  население коммуны составляет 24 532 человека, из которых 12 732 мужчины и 11 800 женщин.

Население коммуны составляет 1,24 % от общей численности населения области Био-Био. 68,79 %  относится к сельскому населению и 31,21 % — городское население.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны

Коммуны Чили
Города Чили